FAB steht für:
 FAB-Klassifikation, ein Klassifikationsschema für akute Leukämien
 FAB - Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung, Träger von GBP-Projekten in Österreich
 Fabrique Automobile Belge, ehemalige belgische Automarke
 Fachangestellter für Bäderbetriebe, Ausbildungsberuf in Deutschland
 Fachangestellter für Bürokommunikation, Ausbildungsberuf in Deutschland
 Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung, Gruppenleiter in einer Werkstatt für behinderte Menschen
 Fast Atom Bombardment, ein Ionisierungsverfahren für Massenspektrometer
 Federação Angolana de Basquetebol, der angolanische Basketballverband
 Fernsehen aus Berlin, ein ehemaliger Berliner Fernsehsender
 Flensburger Arbeiter-Bauverein, Baugenossenschaft in Flensburg die auf Initiative von Peter Christian Hansen gegründet wurde.
 First Air, eine kanadische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Flavoured Alcoholic Beverages, aromatisierte alkoholische Mixgetränke
 Football Federation of Brunei Darussalam, der Fußballverband von Brunei Darussalam
 Força Aérea Brasileira, brasilianische Luftstreitkräfte
 Frankfurter Association Bund, ein ehemaliger deutscher Fußballverband
 Freaks Association Bremen, eine deutsche Hip-Hop-Crew
 Freiheitsaktion Bayern, eine Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus
 Friedrich Arnold Brockhaus, deutscher Kaufmann und Verleger
 Streitkräfte Boliviens#Luftstreitkräfte, die Luftstreitkräfte der bolivianischen Armee
 Fugasnaja Awiabomba, russisch für Fliegersprengbombe, siehe Fliegerbombe
 Functional Airspace Block, englisch für funktioneller Luftraumblock, siehe Single European Sky

Fab steht für:
 Fab.com, ein Unternehmen im Bereich E-Commerce mit Büros in New York City, Pune (Indien) und Berlin
 Semiconductor fabrication plant, Fabrik von Halbleiterbauteilen; siehe Halbleiterwerk
 Fragment antigen binding, der Antigen-bindende Anteil eines Antikörpers, siehe Fab-Fragment
 Fab Morvan (* 1966), französischer Sänger
 Fahrradabstellbox; siehe Fahrradgarage

fab steht für:
 Annobonesische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der portugiesisch-basierten Kreolsprachen

Abkürzung